Dubijiwka (ukrainisch: , russische Entsprechung: /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Dubijiwka (Schepetiwka), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Schepetiwka
 Dubijiwka (Tscherkassy), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Tscherkassy